Bellerose peut désigner :

Patronyme 

Joseph-Hyacinthe Bellerose (1820-1899), un homme politique canadien.

Pseudonyme 

Pierre Le Messier, dit Bellerose (1592-1670), un acteur français.

Toponyme 

 Bellerose, une ville de l'État de New York
 Bellerose, un quartier de New York ;

Autres 
 Bellerose, marque de vêtements belge ;
 Bellerose, bière brassée par la brasserie des Sources.